Alessandro Pedroni (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Ettore Palmiro Pedroni (1951) – politico italiano
Felice Pedroni, anche noto come Felix Pedro (1858-1910) – cercatore d'oro italiano
Franco Pedroni (1926-2001) – allenatore di calcio e calciatore italiano
Guido Pedroni (1883-1964) – calciatore italiano
Lisiade Pedroni (1830-1889) – patriota, politico e banchiere italiano
Pierpaolo Pedroni (1964-2009) – rugbista a 15, arbitro di rugby a 15 e commentatore sportivo italiano
Richilde Pedroni o Richelda (XIII secolo–XIV secolo) – ereditiera italiana
Silvio Pedroni (1918-2003) – ciclista su strada italiano
Vittorio Pedroni (1886-1968) – avvocato, arbitro di calcio e calciatore italiano